Менді Мінелла була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Александра Каданцу.

Александра Крунич виграла титул після того, як Каданцу знялася за рахунку 3–6, 0–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Bol Open, одиночний розряд
2017